Spider-Man puede referirse a:

Cómic 
 Spider-Man II, también conocido como la Araña Escarlata, clon del auténtico Spider-Man.
 Spider-Man 2099, serie iniciada en 1992.
 Ultimate Spider-Man, serie de cómic creada en 2000.
 Ultimate Comics All New Spider-Man, iniciada en 2011.
 El comic británico clásico de The Spider, Spiderman o Flierman de Ted Cowan, Jerry Siegel y Reg Bunn (1965-1971).

Películas 

 Spider-Man, película de 1977 dirigida por E.W. Swackhamer y protagonizada por Nicholas Hammond.
 Spider-Man, película de 2002 dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.
 Spider-Man 2, película de 2004 dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.
 Spider-Man 3, película de 2007 dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.
 The Amazing Spider-Man, película de 2012 dirigida por Marc Webb y protagonizada por Andrew Garfield.
 The Amazing Spider-Man 2 (2014), dirigida por Marc Webb y protagonizada por Andrew Garfield.
 Spider-Man: Homecoming (2017), dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland.
 Spider-Man: Un nuevo universo (2018), película animada dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, y protagonizada por Shameik Moore.
 Spider-Man: lejos de casa (2019), dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland.
 Spider-Man: No Way Home (2021), dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland.
 Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno) (2022), película animada dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, y protagonizada por Shameik Moore.

Televisión 
 Spider-Man, serie animada de televisión de 1967.
 The Amazing Spider-Man, serie de imagen real iniciada en 1977.
 Spider-Man (tokusatsu), serie tokusatsu japonesa de 1978.
 Spider-Man and His Amazing Friends (1981-1983).
 Spider-Man la Serie Animada (1994-1998).
 Spider-Man Unlimited (1999-2000).
 Spider-Man: The New Animated Series (2003).
 The Spectacular Spider-Man (2008-2009).
 Ultimate Spider-Man (2012-2017).
 Spider-Man (2017).

Música 
 Spider-Man, banda sonora de la película de 2002.
 Spider-Man 2, banda sonora de la película de 2004.
 Spider-Man 3, banda sonora de la película de 2007.

Videojuegos 

 Ultimate Spider-Man (PlaySstation 2, PC, Xbox, GameCube, Gameboy Advance, DS).
 Spider-Man: Friend or Foe (PlayStation 2, Wii, PSP, Xbox 360, PC, DS).
 Spider-Man: Shattered Dimensions (PlayStation 3, Xbox 360, Wii, DS).
 Spider-Man 2, videojuego de 2004 basado en la segunda película de Spider-Man.
 Spider-Man 3, videojuego de 2007 basado en la tercera película de Spider-Man.
 Spider-Man: Friend or Foe, videojuego de 2007.
 Spider-Man: Web of Shadows, videojuego de 2008.
 Ultimate Spider-Man, videojuego de 2005 basado en la serie de cómic de Ultimate Spider-Man.
 Spider-Man: Battle for New York, videojuego de 2006 ambientado en la serie de cómic de Ultimate Spider-Man.
 Spider-Man: Shattered Dimensions, videojuego de 2010, ambientado en 4 Universos de Spider-Man: "Amazing", "Noir", "Ultimate" y "2099".
 Spider-Man, videojuego de 2018 exclusivo de PlayStation 4.
 Spider-Man: Miles Morales, videojuego de 2020 para PlayStation 4 y PlayStation 5.